Maxov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Maxov (Maxdorf), Ortsteil von Radvanec, Okres Česká Lípa
 Maxov (Maxberg), Ortsteil von Všeruby u Kdyně, Okres Domažlice
 Dolní Maxov (Unter Maxdorf), Ortsteil von Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
 Horní Maxov (Ober Maxdorf), Ortsteil von Lučany nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou